Der Kanton Pardiac-Rivière-Basse ist ein französischer Wahlkreis in der Region Okzitanien. Er liegt im Arrondissement Mirande des Départements Gers. Der Hauptort des Kantons ist Plaisance.

Geographie 
Der Kanton liegt im Südwesten des Départements an der Grenze zum Département Hautes-Pyrénées.

Geschichte 
Der Kanton wurde am 22. März 2015 im Rahmen der Neugliederung der Kantone neu geschaffen. Seine Gemeinden gehörten bis 2015 zu den Kantonen Marciac (18 Gemeinden), Montesquiou (14 Gemeinden) und Plaisance (11 Gemeinden).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 43 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Wahlen zum Rat des Départements Gers 
Bei den Wahlen am 22. März 2015 erzielte keine Partei die Mehrheit. Bei der Stichwahl im 2. Wahlgang am 29. März 2015 gewann das Gespann Nathalie Barrouillet/Gérard Castet (Union de la gauche) gegen Alain Audirac/Marie-Noëlle Denat (Divers droite) mit einem Stimmenanteil von 54,09 % (Wahlbeteiligung:66,34 %).

Einzelnachweise 

Pardiacrivierebasse